

Ожидаемые события

2070 год 
 В феврале сообщение METI, названное Teen Age Message, отправленное с 70-метровой радиоантенны П-2500 (РТ-70) на 3-й площадке 40-го Отдельного командно-измерительного комплекса Евпатория, достигнет звезды HD 197076.

2072 год 
 20 марта будет открыта капсула времени в хранилище в Стейнбахе, Нью-Джерси.

2075 год 
 Полностью восстановится озоновый слой.

2076 год 
 Около 31 мая планетоид Седна, как ожидается, достигнет своего перигелия в ближайшей к Солнцу точке. Ожидаемое расстояние составит 76 а. е., или 76 расстояний от Земли до Солнца. У Седны высокая эллиптическая орбита, что затрудняет её обнаружение, — в афелии высота орбиты составляет 942 а. е. Эта дата может быть изменена, так как орбита Седны всё ещё уточняется.

2079 год 
 1 мая предсказанное полное солнечное затмение будет наблюдаться в Галифаксе, Новая Шотландия в Канаде.
 С 6 июня поля типа smalldatetime в базах данных SQL-серверов будут ссылаться на 1 января 1900 года.
 11 августа Меркурий затмит Марс впервые после 578 года. Это редкое, но хорошо наблюдаемое затмение планет в XXI веке.

Вымышленные события 
 В 2071 году происходят события аниме-сериала Ковбой Бибоп.
 В 2072 году происходят события фильмов Мафия: Игра на выживание, Эквилибриум и Воины 2072.
 В 2072 году происходят события игры Deus Ex: Invisible War.
 23 октября 2077 года началась Великая война в игре Fallout.
 В 2077 году происходят события игры Cyberpunk 2077.

См. также

Примечания 

Периоды времени в будущем
2070-е годы